Universal Commerce Group — український інтернет-холдинг, що включає 18 e-commerce-проектів, здебільшого в Україні та Росії у таких галузях: фінанси, медицина, fashion-індустрія, нерухомість, автомобілі, працевлаштування та рекрутинг. Основний напрямок бізнесу — розробка технологічних рішень в галузі електронної комерції: від переказу грошових коштів до вибору товарів у секторах B2B та C2C. Компанія була заснована у 2012 році групою українських підприємців і бізнесменів.

Історія 
Ініціатором створення групи проектів (пізніше — Universal Commerce Group (UCG)) виступив український бізнесмен Геннадій Васюков.

У 2012 році для реалізації ідеї було прийнято рішення об'єднатися з інвестиційним фондом Maxima Group (пізніше — Noosphere), якому на той час належав всеукраїнський інформаційний інтернет-каталог товарів та послуг — сайт порівняння цін Price.ua, а також сервіси Avtomax.ua і Krysha.ua (системи пошуку оголошень щодо продажу автомобілів і нерухомості).

Пізніше до активу холдингу ввійшли такі платформи: sravni.ua, trud.ua, urok.trud.ua, zagran.trud.ua, rul.ua, metry.ua.

У 2012 році до комітету членів правління UCG приєднався Андрій Бронецький — генеральний директор одного з відомих сайтів знайомств Mamba.ru. Влітку 2012 року Бронецький викупив у російської телекомунікаційної компанії «ВимпелКом» домен  за 150 тисяч доларів. Апорт перепрофілювали з пошукової системи в електронний торговельний майданчик. Сайт отримав не лише функціонал пошуку товарів та порівняння цін, а й оновлений дизайн.

У 2014 році Universal Commerce Group очолила Юлія Маріщук — колишній керівник холдингу Allegro Group Ukraine.

1 листопада 2014 року Universal Commerce Group запустив новий проєкт Prosto.ua — всеукраїнський універсальний торговельний майданчик для електронної комерції.

З 2014 року Universal Commerce Group розвиває функціонал у напрямку Big Data, створюючи предикативні математичні моделі з великим обсягом даних. Крім того, у портфоліо компанії з'явилася система управління базами даних, розроблена на основі власного рішення.

У 2016 році Universal Commerce Group запускає CPA-мережу для вебмайстрів UCGLeads.

У 2017 році посаду директора з розвитку Universal Commerce Group зайняв Віктор Компанієць — колишній керівник інвестиційного напрямку Digital Future.

1 березня 2022 року компанія оголосила про припинення своєї роботи в Росії та Білорусі у зв'язку із військовою агресією проти України.

Примітки

Посилання 
 

Підприємства, засновані 2012
Холдингові компанії України
Засновані в Україні 2012